Округ Секуачи () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован 9-го декабря 1857 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 14 112 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 688,941 км2, из которых 688,941 км2 — суша, и 0,518 км2, или 0,070 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 14 112 жителей в составе 4463 домашних хозяйства и 3 311 семей. Плотность населения составляет 17,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 4916 жилых строений, при плотности застройки около 7,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,66 %, афроамериканцы — 0,19 %, коренные американцы (индейцы) — 0,33 %, азиаты — 0,13 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,17 %, представители двух или более рас — 0,48 %. Испаноязычные составляли 0,82 % населения независимо от расы.

В составе 33,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,80 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 11,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 25,80 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 22,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,52 человека, и средний размер семьи — 2,92 человека.

Возрастной состав округа: 24,60 % — моложе 18 лет, 8,40 % — от 18 до 24, 30,00 % — от 25 до 44, 24,80 % — от 45 до 64, и 24,80 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 30 959 USD, на семью — 36 435 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 27 535 USD против 20 422 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 468 USD. Около 13,50 % семей и 16,50 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 21,50 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 20,30 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Секуачи, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Торговая палата округа Секуачи, штат Теннесси
  Sequatchie County Schools
  Sequatchie County, TNGenWeb

Округа Теннесси